La Ceiba – miasto w Hondurasie
 La Ceiba – gmina w Hondurasie